Komenda Stołeczna Policji
 Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości

kluby sportowe:
 Polonia Warszawa (piłka nożna)
 KSP Jedlina-Zdrój
 KSP Broen-Karo Dzierżoniów

inne:
 KSP (sejm)
 KSP-76
 Klub Sceptyków Polskich
 Kerbal Space Program